Die kroatische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Kroatien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Kroatien im Jahr 1992. Das Erreichen des Viertelfinales 2002 war der bisher größte Erfolg.

Teamchefs (unvollständig) 
 Goran Prpić, –2011
 Iva Majoli, seit 2012

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Siehe auch 
 Kroatische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Kroatien
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup